Franciaország
Saint-Valérien, település Vendée megyében
Saint-Valérien, település Yonne megyében